Het WK kandidatentoernooi dammen 1997 werd van 6 t/m 27 december 1997 gespeeld in Stadskanaal. 
Er werd eerst (van 6 t/m 18 december met een rustdag op 13 december) een voorronde gespeeld volgens het Zwitsers systeem. 
Daarin eindigden 11 deelnemers op de gedeelde 1e plaats. 
Zij speelden op 19 december een barrage met rapidtempo (20 minuten + 10 seconden per zet) om 6 plaatsen voor de finale waaraan Rob Clerc (als nummer 2 van het laatste wereldkampioenschap) en Hans Jansen (als Nederlands kampioen 1997) werden toegevoegd. 
De finale werd gespeeld van 20 t/m 27 december en met 11 punten uit 7 partijen gewonnen door Aleksandr Schwarzman die daarmee het recht verwierf om wereldkampioen Aleksej Tsjizjov (die bij het toernooi aanwezig was om demonstraties en simultaans te geven) uit te dagen voor een match om de wereldtitel. 
Op de 2e en 3e plaats eindigden Igal Koifman en Rob Clerc met respectievelijk 9 en 8 punten.

Barrage

Finale

Externe links
  Eindstand van de barrage voor de finale op Toernooibase
 Eindstand van de finale op Toernooibase

Wereldkampioenschap kandidatentoernooi dammen
Dammen in Nederland
Sport in Stadskanaal
Dammen in 1997
Dammen 1997
Sportevenement in Groningen (provincie)